Giesmannsdorf ist der Name folgender Orte:

 Gościeszowice (ehemals Giesmannsdorf im Landkreis Sprottau, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus, Polen; siehe Gmina Niegosławice
 Gostków (Stare Bogaczowice) (ehemals Giesmannsdorf im Landkreis Bolkenhain, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen; siehe Gmina Stare Bogaczowice